Södra Filotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Filotjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 736755-173987), sjö i Bodens kommun, 
Södra Filotjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 736757-174010), sjö i Bodens kommun,

Se även
Filotjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn